Соревнования в эстафете 4×100 метров у женщин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 9 и 10 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.
По итогам соревнований рекорд был улучшен сборной США.

Медалисты

Полуфиналы

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Ссылки 
 Программа соревнований 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012